

Долинське — село, Чаришський район, Алтайський край

Долинське — село, Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Долинське — село, Дніпропетровська область, Кам'янський район (до 2020 року — П'ятихатський район)
 Долинське — село, Дніпропетровська область, Солонянський район
 Долинське — село, Дніпропетровська область, Нікопольський район (до 2020 року — Томаківський район)
 Долинське — село, Запорізька область, Бердянський район
 Долинське — село, Запорізька область, Запорізький район
 Долинське — село, Запорізька область, Мелітопольський район
 Долинське — село, Кіровоградська область, Олександрійський район
 Долинське — село, Одеська область, Ізмаїльський район
 Долинське — село, Одеська область, Подільський район
 Долинське — село, Херсонська область, Каховський район (до 2020 року — Чаплинський район)
 Долинське — село, Чернігівська область, Сосницький район
 Долинське — пункт пропуску на кордоні з Молдовою

 Долинське — село Роздільнянського району Одеської області приєднано до села Ангелінівка